Plaats in Indonesië
 Pepedan (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pepedan (Karangmoncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Pepedan (Moga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pepedan (Tonjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java